Esistono tre comuni francesi con questo nome
 Saumane – Alpi dell'Alta Provenza
 Saumane – Gard
 Saumane-de-Vaucluse